Quinchao puede referirse a:

 La isla Quinchao en Chiloé (Chile).
 La comuna de Quinchao, que abarca parte de la isla Quinchao.
 El caserío de Quinchao, llamado también Villa Quinchao, que tomó su nombre de la isla Quinchao y, a su vez, se lo dio a la comuna.